Il singolare del torneo di tennis ATP Itaparica 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andrés Gómez che ha battuto in finale Jean-Philippe Fleurian 4-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Andrés Gómez (campione)
 Horacio de la Peña (secondo turno)
 Jaime Yzaga (primo turno)
 Horst Skoff (secondo turno)

 Cássio Motta (secondo turno)
 Diego Pérez (quarti di finale)
 Francisco Maciel (semifinali)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Itaparica 1986